Verliebt in Berlin est le titre original de :
 la série télévisée, Le Destin de Lisa ;
 sa suite, Le Destin de Bruno.